Voici la liste des planètes mineures numérotées de 44001 à 45000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

44001-44100

44101-44200

44201-44300

44301-44400

44401-44500

44501-44600

44601-44700

44701-44800

44801-44900

44901-45000 

44001-45000